Ruth Price (televisieproducent) - (1924-2019), Welshe televisieproducent
 Ruth Price (jazzzangeres) - (*1938), Amerikaanse jazzzangeres